Canillas de Esgueva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canillas de Esgueva (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Canillas de Esgueva (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar